

Шивія — село, Калганський район, Забайкальський край
 Шивія — село, Олов'яннинський район, Забайкальський край
 Шивія — село, Шелопугінський район, Забайкальський край